Saline County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Saline County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Saline County (Illinois) – okres státu Illinois
 Saline County (Kansas) – okres státu Kansas
 Saline County (Missouri) – okres státu Missouri
 Saline County (Nebraska) – okres státu Nebraska